

Мніхово — село в гміні Решель Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Мніхово — село в гміні Ґнезно Гнезненського повіту Великопольського воєводства